Existen 5 tratados que reciben el nombre de tratado de Bucarest:

 Tratado de Bucarest (1812): fin de la guerra ruso-turca, que culminó con la cesión de Besarabia.
 Tratado de Bucarest (1886): fin de la guerra entre Serbia y Bulgaria.
 Tratado de Bucarest (1913): fin de la Segunda Guerra de los Balcanes.
 Tratado de Bucarest (1916): tratado de alianza entre Rumanía y la Triple Entente.
 Tratado de Bucarest (1918): tratado entre Rumanía y las Potencias Centrales, que nunca fue ratificado.